hrabstwo Clearwater (ang. Clearwater County) w USA, w stanie Idaho
 hrabstwo Clearwater (ang. Clearwater County) w USA, w stanie Minnesota